Ша́ши Капу́р (, ; 18 марта 1938, Калькутта — 4 декабря 2017, Мумбаи; настоящее имя — Балби́р Радж Капу́р ) — индийский актёр, режиссёр и продюсер кино. Принял участие в 116 фильмах на хинди и 8 английских. Лауреат Национальной кинопремии и Filmfare Awards. В 2011 году награждён правительственной наградой Падма Бхушан.

Является представителем второго поколения актёрской династии Капур, сыном Притхвираджа Капура, младшим братом Раджа Капура и Шамми Капура.

Биография 
Шаши появился на свет 18 марта 1938 года в Калькутте в семье известного актёра кино и театра Притхвираджа Капура и его жены Рамсарни, при рождении получив имя Балбир Радж. Учился в Don Bosco High School в Бомбее. Ему было всего лишь шесть лет, когда он впервые вышел на сцену «Притхви-Театра», которым руководил его отец. На киноэкране впервые появился в 1944 году в фильме Meena, и впоследствии снялся в качестве ребёнка-актёра в 19 картинах. Из них наиболее известны его роли в фильмах «Испепеляющая страсть» и «Бродяга», где он сыграл персонажа своего старшего брата Раджа в детстве. Повзрослев он начал работать ассистентом режиссёра.

Его взрослый дебют состоялся в картине Яша Чопры «Сын судьбы» (1961), которая провалилась в прокате. В следующие несколько лет снялся в ряде ничем не примечательных фильмов. Первым хитом в его карьере стал фильм «Когда распускаются цветы». На протяжении 60-х, 70-х и начала 80-х годов XX века Шаши оставался популярным актёром Болливуда. В большинстве из своих успешных фильмов он снялся с звездой того времени Амитабхом Бачаном, в число их хитов входят «Стена», , , , «Неудачное замужество», . «Стена» (1975) Яша Чопры принесла ему Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана. Даже после 40 лет он продолжал сниматься в главных ролях наравне со своими племянниками Риши и Рандхиром вместе с молодыми актрисами. Однако после смерти его жены в 1984 году он быстро набрал вес и перешёл на второстепенные роли.

Он получил международную известность, став первым актёром Болливуда, снимавшимся в британских и американских фильмах, в частности, в лентах Джеймса Айвори «Слуги Шекспира» (1965), «Бомбейское кино» (1970) и «Пыль и жара» (1982), а также драме «Сиддхартха».

В 1970-х годов он переключился с исполнения ролей на производство фильмов. В 1978 году он поставил фильм , который получил признание критиков и был награждён Национальной кинопремией как лучший фильм на хинди. В 1980 году организовал собственную продюсерскую компанию Film Valas и выпустил, имевшую успех у критиков, картину . В качестве продюсера он выпустил фильмы , где он сыграл вместе с женой Дженнифер, , где в главной роли снялся его сын Кунал, и  с Рекхой в главной роли. Затем он снялся в фильме , который принёс ему Национальную кинопремию за лучшую мужскую роль.

Он попробовал себя в режиссуре, сняв советско-индийский фильм «Чёрный принц Аджуба». В заключение актёрской карьеры он появился в фильме Jinnah (1998), рассказывающем о жизни Мухаммада Али Джинны, в качестве рассказчика.

Личная жизнь 
В июле 1958 года он женился на английской актрисе  (1933—1984). Дженнифер умерла от рака толстой кишки, после её кончины Шаши долго не мог прийти в себя. От этого брака у него трое детей:  (род. 1960),  (род. 1962) и  (род. 1967). Все они пробовали себя в кино, снимаясь, в основном, в фильмах, продюсером которых был их отец, но не добились успеха и сменили род деятельности: Кунал стал продюсером, Каран — фотографом, а Санджана взяла на себя управление Притхви-театром.

Шаши Капур скончался после продолжительной болезни 4 декабря 2017 года.

Фильмография

Продюсер 
 1979 — Безумие / Junoon
 1981 — Наша эра / Kalyug
 1981 — Переулок Чауринги, 36 / 36 Chowringhee Lane
 1982 — Победитель / Vijeta
 1984 — Праздник Весны
 1991 — Чёрный принц Аджуба или Возвращение багдадского вора

Режиссёр 
 1991 — Чёрный принц Аджуба или Возвращение багдадского вора

Награды 
 1976 — Filmfare Award за лучшую мужскую роль второго плана — «Стена»
 1980 — Filmfare Award за лучший фильм —  (продюсер)
 1982 — Filmfare Award за лучший фильм —  (продюсер)
 1986 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую мужскую роль — 
 1994 — Специальный приз жюри Национальной кинопремии Индии
 2010 — Filmfare Award за пожизненные достижения
 2011 — Падма Бхушан за заслуги в области искусства
 2015 — Премия имени Дадасахеба Фальке

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Filmfare Awards
Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Дети-актёры Индии
Шаши
Люди, чей прах был развеян